De Havenkade is een straat in de Maasboulevard in het binnenstadskwadrant Klein Italië in de Nederlandse plaats Venlo.

Locatie 
De Havenkade loopt van de splitsing met de Peperstraat/Maaskade in zuidwaartse richting naar het Bastion.

Geschiedenis 

Na de vestingtijd werd aan deze zijde van de oude binnenstad twee nieuwe straten aangelegd, die een noord-zuidverbinding langs de haven werd, tot aan het einde van de 20e eeuw ook voor autoverkeer. In de vestingtijd lag de Blauwe Trap aan de westelijke stadsmuur tussen de Oude Markt en de latere Havenkade.

Aanvankelijk was de Havenkade, via een lage loswal vrijwel direct met de haven verbonden, maar na de Tweede Wereldoorlog veranderde de situatie enigszins. De loswal kwam separaat van de hogergelegen Havenkade te liggen, en was enkel te bereiken via de hoek met de Peperstraat. Tot in de jaren 80 was in het havengebied, dus ook aan de Havenkade, bedrijvigheid met betrekking tot het laden en lossen van binnenvaartschepen.

De binnenscheepvaart trok ook andere bedrijvigheid aan. Zo stond Klein Italië, met vooral de Havenkade, er tot het begin van de 20e eeuw om bekend dat er veel prostitutie plaatsvond. Vanaf 1903 werd een politieverordening uitgevaardigd om prostituees uit de binnenstad te weren.

In de jaren 80 werd de Havenkade verbonden met het schiereiland De Weerd via een houten voetgangersbrug.

Huidige situatie 

Sinds 2010 is in het gebied Klein Italië een nieuw winkelgebied in gebruik genomen, de Maasboulevard. Tijdens voorbereidingswerkzaamheden is een middeleeuwse kelder gevonden, die lange tijd werd aangezien voor een mikwe.

Tegenwoordig is de straat voornamelijk een moderne winkelstraat, met boven de winkels stadswoningen. In 2012 is de houten voetgangersbrug vervangen door de Weerdsprong.

Zie ook 
 Lijst van rijksmonumenten in Venlo (plaats)

Externe links 
 Rijksmonument De Luif aan de Havenkade, op monumentenwebsite Venlo
 Foto van de Luif aan de Havenkade, opname circa 1980-1990
 Foto's van de Venlose haven met Havenkade

Straat in Venlo binnenstad